A Midsummer Night's Dream è il titolo originale del Sogno di una notte di mezza estate, commedia teatrale di William Shakespeare. Può inoltre riferirsi a:

Cinema e televisione 
 A Midsummer Night's Dream – cortometraggio del 1909 diretto da Charles Kent e James Stuart Blackton
 A Midsummer Night's Dream – film del 1967 diretto da George Balanchine e Dan Eriksen
 A Midsummer Night's Dream – film del 1968 diretto da Peter Hall
 A Midsummer Night's Dream – film per la televisione del 1982 diretto da Emile Ardolino
 A Midsummer Night's Dream – film del 1996 diretto da Adrian Noble

Musica 
 A Midsummer Night's Dream – opera di Benjamin Britten tratta dalla commedia di Shakespeare
 A Midsummer Night's Dream – album di Steve Hackett del 1996

Pagine correlate 

 Sogno di una notte di mezza estate (disambigua)